Wit-Rusland
Tsjerven (Minsk), dorp in oblast Minsk

Plaatsen in Bulgarije 
Tsjerven (Plovdiv), dorp in oblast Plovdiv
Tsjerven (Roese), dorp in oblast Roese

Zie ook 
 Vestingen van Tsjerven